Молерови е голям български род от град Банско, Пиринска Македония.

Основател на рода е Тома Вишанов, наречен Молера, виден иконописец и стенописец от втората половина на XVIII век, основоположник на Банската художествена школа. Синът му Димитър Молеров (около 1770 — 1868) наследява баща си като иконописец и негово дело е изписването на десетки църкви в българските земи и други страни. Занаятът се предава на неговия син Симеон Димитров Молеров (1816 — 1903). Симеон Молеров има двама сина — Вишан и Георги Молеров (? – 1878), който умира млад и прекъсва родовата иконописна традиция.

Други видни представители на рода са революционерът, деец на ВМОРО Симеон Вишанов Молеров (1875 — 1923), както и двамата братя фолклористи и просветни дейци синове на Георги Молеров Димитър Георгиев Молеров (1874 — 1961) и Костадин Молеров (1876 – 1957).

Елаяс Деметриус Вишанов (Димитър Илиев Вишанов) е роден в Солун на 13 септември 1867 година става методист на 14-годишна възраст. В 1889 година завършва колежа в Хакестаун. Две години учи в Северозападния университет, а в 1894 година завършва Методистката теологическа семинария „Дрю“. Става лекар.

Родословно дърво

Бележки